Přírodní erbium (68Er) je tvořeno šesti stabilními izotopy, nejběžnější je 166Er (přirozený výskyt 33,503 %). Bylo také popsáno 31 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 142 až 178, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 169Er (poločas přeměny 9,392 dnů), 172Er (49,3 hodiny), 160Er (28,58 h) a 165Er (10,36 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 8 hodin, většina pod 4 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 165 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy holmia, zatímco u 169Er a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na thulium.

Seznam izotopů

Reference 

erbium
Erbium